BLT kan syfta på:

 BLT –  en morgontidning med huvudredaktion i Karlskrona, se Blekinge Läns Tidning
 BLT – IATA:s kod för en flygplats i Blackwater, Queensland, Australien, se  Blackwater Airport
 BLT-smörgås – en smörgås med bacon, sallad och tomat